Слюдки — слюдоподібні мінерали, які близькі до слюди за ознаками спайності.

За внутрішньою будовою, як правило, до слюд не належать.

Приклади:
 слюдка вапнисто-уранова (отеніт),
 слюдка графітова (графіт),
 слюдка залізна (тонколускувата або дрібношкаралуписта відміна гематиту),
 слюдка залізна рубіново-червона (лепідокрокіт),
 слюдка кобальтова (еритрин),
 слюдка мідна (халькофіліт),
 слюдка рубінова (лепідокрокіт),
 слюдка уранова мідна, слюдка зелена (торберніт).

Найбільш відомі уранові слюдки.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література 
 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.
 
Мінерали